U21-världsmästerskapet i handboll för herrar 2013 var den 19:e upplagan av U21-VM i handboll på herrsidan och spelades i Bosnien och Hercegovina den 14–28 juli 2013.

Deltagande nationer 

Europa
  Bosnien och Hercegovina (värdnation)
  Danmark
  Frankrike
  Kroatien
  Nederländerna
  Ryssland
  Schweiz
  Serbien
  Slovenien
  Spanien
  Sverige
  Tyskland
  Ungern

Afrika
  Angola
  Algeriet
  Kongo-Brazzaville
  Egypten
  Tunisien

Asien/Oceanien
  Kuwait
  Qatar
  Sydkorea

Nord- och Sydamerika
  Argentina
  Brasilien
  Chile

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Mästerskapet

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Slutspel om plats 5–8

Semifinal om plats 5–8

Match om sjunde plats

Match om femte plats

Slutspel om plats 9–16

Semifinal om plats 9–16

Semifinal om plats 9–12

Match om elfte plats

Match om nionde plats

Slutspel om plats 13–16

Semifinal om plats 13–16

Match om 15:e plats

Match om 13:e plats

President's Cup

Slutspel om plats 17–20

Semifinal om plats 17–20

Match om 19:e plats

Match om 17:e plats

Slutspel om plats 21–24

Semifinal om plats 21–24

Match om 23:e plats

Match om 21:a plats

Slutställning

All-star team 
 Mest värdefulla spelaren (MVP): 

Målvakt: 
Vänstersexa: 
Vänsternia: 
Mittsexa: 
Mittnia: 
Högernia: 
Högersexa:

Referenser 

2013 i Bosnien och Hercegovina
Handboll i Bosnien och Hercegovina
Världsmästerskap i handboll